Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 11 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Tennis en Allemagne en 1998
Tennis en mai 1998